protocole Media Access Control, en informatique ;
 protocole équipement minier, agricole et de construction du traité du Cap, en droit international.